Kurata kan som auktorsförkortning betyda:

 Satoru Kurata
 Shigeo Kurata

Robotskapade auktorsförkortningar